

Geografia
Bland – comune statunitense del Missouri
Bland – CDP statunitense della Virginia
Contea di Bland – contea statunitense della Virginia
Contea di Bland – contea australiana del Nuovo Galles del Sud
Divisione di Bland – divisione elettorale australiana del Nuovo Galles del Sud
Cratere Bland – cratere della superficie di Marte

Persone
Beverley Bland – cestista canadese
Bobby Bland – cantante e musicista statunitense
Harriet Bland – atleta velocista statunitense
Jack Bland – musicista statunitense
Malcolm Bland – calciatore neozelandese
Nevile Bland – diplomatico britannico
Tony Bland – cestista statunitense